Список синглов № 1 в России в 2011 году включает песни, возглавлявшие хит-парад Top Radio Hits по итогам каждой из недель 2011 года. Список составляется на основе данных Tophit. Стоит отметить, что 2011 год стал первым годом, когда Tophit начал публиковать радиочарты для России и Украины, отдельные от общего чарта СНГ. Данные обновлялись каждый понедельник.

Первым лидером чарта стал Дима Билан с песней «Я просто люблю тебя», он провёл на вершине пять недель. 7 и 14 февраля первое место занимала Александра Стан с песней «Mr. Saxobeat». Следующий месяц с небольшим Ёлка удерживала лидерство с песней «Прованс», в общей сложности певица провела с ней на первом месте 8 недель. Ещё одним лидером года по количеству недель на вершине стала группа Градусы с песней «Голая» — 7 недель. Летними хитами можно назвать песни «Wet» Snoop Dogg (лидер июня), «Loca People» Сака Ноэля (возглавлявшим чарт в июле-августе) и На большом воздушном шаре Ёлки (провела на вершине оставшиеся недели августа). В октябре первое место было за песней Love You Like a Love Song от Селены Гомес. Последней чарт в 2011 году возглавляла Нюша с песней «Выше» (6 недель лидерства). Всего 13 песен возглавило чарт в этот год.

Список хитов № 1

Примечания 

Россия
2011
2011 год в музыке России